Chloe – imię żeńskie
 Chloé – obraz Jules'a Lefebvre'a
 Chloé – dom mody

Zobacz też 
 (402) Chloë